Pikus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Picos (ort), Piauí,

Kap Verde 

 Picos (kommunhuvudort), Concelho de São Salvador do Mundo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar